Lachnopodus är ett släkte av kräftdjur. Lachnopodus ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Lachnopodus